Кристина Коул (; род. 8 мая 1982, Лондон, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Кристина родилась в Лондоне. Её мать менеджер в телецентре, отец — инструктор по вождению. У Кристины есть младший брат Доминик и младшая сестра Кассандра. Коул обучалась в Оксфордской драматической школе, где в своё время учились Клэр Фой и Чарити Уэйкфилд.

В своё время Кристина была моделью свадебного дизайнера Андреа Галера.

Фильмография

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании